Jordan Szwarz (né le  à Burlington dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Évoluant pour le Spirit de Saginaw dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché au quatrième tour par les Coyotes de Phoenix au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Continuant à jouer chez les juniors après son repêchage, il joue son premier match professionnel en 2009-2010 avec le Rampage de San Antonio, équipe affiliée aux Coyotes dans la LAH, mais joue sa première saison professionnelle complète en 2011-2012.

Durant la saison 2013-2014, il est appelé par les Coyotes pour y faire ses débuts dans la LNH. Il prend part à 26 parties avec le grand club en plus de marquer 3 buts. 

Laissé libre par les Coyotes durant l'été 2016, il signe un contrat de la LAH avec les Bruins de Providence. L'année suivante, il parvient à signer un contrat dans la LNH avec les Bruins de Boston, qui sont liés à l'équipe de Providence.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||65 ||12 ||21 ||33 ||56 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2008-2009 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||67 ||17 ||34 ||51 ||76 ||8 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
| 2009-2010 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||65 ||26 ||28 ||54 ||82 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2009-2010 || Rampage de San Antonio ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Spirit de Saginaw ||LHO ||65 ||27 ||39 ||66 ||90 ||12 ||4 ||9 ||13 ||8
|-
| 2011-2012 ||Pirates de Portland ||LAH ||58 ||7 ||13 ||20 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Pirates de Portland ||LAH ||60 ||11 ||22 ||33 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Pirates de Portland ||LAH ||27 ||8 ||6 ||14 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||26 ||3 ||0 ||3 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Pirates de Portland ||LAH ||45 ||9 ||13 ||22 ||65 ||5 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
| 2014-2015 ||Coyotes de l'Arizona ||LNH ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Falcons de Springfield ||LAH ||56 ||12 ||11 ||23 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence ||LAH ||65 ||22 ||32 ||54 ||76 ||17 ||6 ||5 ||11 ||18
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence ||LAH ||52||21||27||48||37||4||1||2||3||12
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston ||LNH ||12||0||3||3||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence||LAH ||68||23||23||46||56||4 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 46 || 18 || 18 || 36 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 51 || 10 || 17 || 27 || 39 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  || 

| 47 || 4 || 3 || 7 || 23 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Burlington (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Adler Mannheim